Wim de Ruiter, Nederlands componist
Wim de Ruiter, Nederlands wielrenner

Zie ook: 
Wim de Ruyter, Nederlands wielrenner